Aage Rasmussen kan henvise til flere personer:

 Aage Rasmussen (plakatkunstner) - dansk plakatkunstner
 Aage Remfeldt (født Aage Rasmussen) - dansk fotograf og kapgænger